Chopper – motocicletta fortemente elaborata
 Chopper – tipo di utensile usato dai primi ominidi tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario
 Chopper – convertitore statico che permette di regolare il valore della tensione in un circuito elettrico di potenza in corrente continua
 Chopper – soprannome di Mark Brandon Read, criminale e scrittore australiano
 Chopper –  film drammatico scritto e diretto da Andrew Dominik nel 2000
 Chopper I – videogioco del 1988

Personaggi 
 Chopper – personaggio della serie di videogiochi Clock Tower
 Chopper – personaggio del fumetto Giudice Dredd
 Chopper – personaggio del film Alien vs. Predator
 TonyTony Chopper – personaggio del manga e anime One Piece